Cable kan som auktorsförkortning betyda:

 Raymond Millard Cable
 Stuart Cable

Robotskapade auktorsförkortningar